La Unió Nacional Somali és un partit polític de Somàlia que va existir durant el període democràtic de Somàlia (1956-1969) i va desaparèixer en ser prohibits els partits el 1969. El gener de 1991, a la caiguda del règim de Siad Barre, fou restaurat amb el seu nom anterior. Representa el clan Reer Hamar, un clan de descendents d'àrabs que viuen principalment a Mogadiscio i Kishimayu. Hamar és el nom àrab de la nació Shungwaya que existia a Somàlia fa segles i van ser absorbits pels àrabs; no formen part de l'estructura de clans somali i estan barrejats amb turcs i portuguesos. Són pocs a Mogadiscio però nombrosos a Kishimayu. El seu president és Mohamed Ragis Mohamed.

Partits polítics de Somàlia